Die mittlere absolute Abweichung vom arithmetischen Mittel, meist kurz mittlere absolute Abweichung genannt, (englisch  oder , kurz MD oder MAD) ist ein Streuungsmaß in der deskriptiven Statistik und gibt ähnlich wie die empirische Varianz an, wie sehr die Stichprobe um das arithmetische Mittel streut. Im Gegensatz zur empirischen Varianz wird jedoch bei der mittleren absoluten Abweichung der Abstand zum arithmetischen Mittel nicht quadratisch gewichtet, sondern nur dem Betrage nach. Große Abweichungen vom arithmetischen Mittel fallen daher nicht so stark ins Gewicht.

Sie ist zu unterscheiden von der mittleren absoluten Abweichung vom Median, die ebenfalls mit MAD abgekürzt wird (für ebenfalls  oder auch ). Dabei wird als Stichprobenmittelpunkt der Median gewählt und das arithmetische Mittel oder der Median der Abweichungen gebildet.

Definition 
Gegeben sei eine Stichprobe  mit  Elementen und sei

das arithmetische Mittel, im Folgenden kurz Mittel genannt. Dann ist die mittlere absolute Abweichung definiert als
.

Neben der Notation mit  finden sich auch  oder  als Abkürzungen für den englischen Begriff Mean Absolute Deviation.

Beispiel 
Gegeben sei die Stichprobe
,

es ist also . Für das Mittel ergibt sich
.

Damit ist

Insbesondere stimmt die mittlere absolute Abweichung vom arithmetischen Mittel im Allgemeinen nicht mit der mittleren absoluten Abweichung vom Median überein. Diese liefert bei identischer Stichprobe den Wert
,

siehe dieses Beispiel.

Siehe auch 
 Mittlere quadratische Abweichung

Einzelnachweise 

Streuungsmaß (Deskriptive Statistik)